O Avatiu Football Club é um clube de futebol das Ilhas Cook sediado em Avatiu. Ganhou 6 vezes a liga nacional e 9 vezes a copa nacional (esta, mais do que qualquer outro time no país).

Títulos 
 Cook Islands Round Cup: 1980, 1991, 1994, 1996, 1997 e 1999 
 Cook Islands Cup: 1981, 1982, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 2000 

Clubes de futebol das Ilhas Cook